Јејтсвил има више значења:
 Јејтсвил (Џорџија)
 Јејтсвил (Пенсилванија)